Thanburudhoo (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven
 Thanburudhoo (Noonu-atol), een eiland van het Noonu-atol, Maldiven